Killough steht für:

 Killough (Nordirland), Dorf im County Down, Nordirland

Familienname folgender Personen:
 Lee Killough (* 1942), US-amerikanische Schriftstellerin